1 gmina w Niemczech:
 Grünheide (Mark) – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Oder-Spree

1 dzielnica miasta:
 Grünheide – dzielnica Auerbach/Vogtl.